Kvarngrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kvarngrund, Korsholm, Österbotten, 
 Kvarngrund (Lemland, Åland),

Se även
Kvarngrunden

Robotskapade Finlandförgreningar